Het ATP-toernooi van Hongkong 1991 (met de officiële naam Salem Open 1991) werd van 1 tot en met 7 april gespeeld. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen in Hongkong.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finale

Bovenste helft

| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= R Krishnan
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=5
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= G Muller
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= J Yzaga
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= T Ho
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= T Woodbridge
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= M Stich
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= E Masso
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= R Krajicek
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=68
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=LL
| RD1-team12= N Borwick
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=3
| RD1-seed13=
| RD1-team13= P Kühnen
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= J Stimpson
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= U Riglewski
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=
| RD1-team16= A Järryd
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= M Chang
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=65
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=

Onderste helft

 Dubbelspel 
 Geplaatste speelsters 
{| class="wikitable" style="font-size: 85%;"
! align="center" | Nr.! align="center" | Spelers! align="center" | Ranking
! align="center" | Prestatie! align="center" | Uitgeschakeld door|-
| 1. ||  Udo Riglewski  Michael Stich || align="center"|38 ||Halve finale || Glenn Michibata  Robert Van't Hof
|-
| 2. || Patrick Galbraith  Todd Witsken || align="center"|38 || Winnaars||
|-
| 3. ||  Wally Masur  Todd Woodbridge || align="center"|38 ||Kwartfinale ||  John McEnroe  Gary Muller
|-
| 4. ||  Jakob Hlasek  Anders Järryd || align="center"|38 ||Kwartfinale ||  Glenn Michibata  Robert Van't Hof
|}

Toernooischema 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Kwartfinale
| RD3=Halve Finale
| RD4=Finale
| RD1-seed01=1
| RD1-team01=  Udo Riglewski   Michael Stich
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Kelly Evernden   Steve Guy
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=
| RD1-team03= Nick Brown   Menno Oosting
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Alex Antonitsch   Byron Talbot
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7
| RD1-seed05=4
| RD1-team05= Jakob Hlasek   Anders Järryd
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Jeremy Bates   Andrew Castle
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Glenn Michibata   Robert Van't Hof
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= Richard Krajicek   Mark Kratzmann
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=2
| RD1-seed09= 
| RD1-team09= John McEnroe   Gary Muller
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Neil Borwick   Gianluca Pozzi
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=3
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Jan Apell   Peter Nyborg
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= Wally Masur   Todd Woodbridge
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=7
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Kent Kinnear   Sven Salumaa
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Neil Broad   Kevin Curren
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2='''6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=
| RD1-team15= Stefan Kruger  

Hongkong
ATP-toernooi van Hongkong